Prima guerra civile nella Repubblica Centrafricana – guerra combattuta fra il 2004 e il 2007
Seconda guerra civile nella Repubblica Centrafricana – guerra combattuta fra il 2012 e il 2013
Terza guerra civile nella Repubblica Centrafricana – guerra combattuta fra il 2013 e il 2014